Floreni se poate referi la:

 Localități din România
Floreni - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
Floreni - comună din raionul Anenii Noi
Floreni - sat din componeța comunei Sculeni din raionul Ungheni

Altele 
 Dealu Floreni, Suceava

Vezi și 
 Florești (dezambiguizare)
 Florin (prenume)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova